El barranc de la Coma Gran és un barranc que neix i discorre dins del terme de Gavet de la Conca, a l'antic terme de Sant Salvador de Toló.

Es forma al vessant septentrional del Pas de les Eugues, en el Montsec de Rubies, al sud de l'Hostal Roig. Des d'aquest lloc davalla cap al nord-est, passant per la Cova dels Llops i la Coma Gran, i es va decantant primer cap a l'est i després cap al sud-est, per adreçar-se cap al riu Boix, que baixa cap a la Noguera. Quan arriba a l'Hostal Roig s'anomena llau de la Coma Gran.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Coma Gran